La saison 1931-1932 de Serie B est la  du championnat d'Italie de football de D2.

La compétition débute le  et s'achève le . 

À l'issue de la saison, l'US Palerme et le Calcio Padova sont promus en Serie A (1 division). À l'inverse, l'Udinese Calcio, l'US Lecce et le Parma FC sont relégués en Prima Divisione ().

Résumé de la saison

Classement final 

|}

Note:
(1) Le Cagliari Calcio termine la saison avec une pénalité de 1 point.
 Victoire à 2 points

Les matchs 

|}

1931-1932
Championnat Italie Football 1931-1932 Serie B
Championnat Italie Football 1931-1932 Serie B
Italie
Italie